den Uyl ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Jansz. den Uyl (1595/1596–1639), niederländischer Maler und Radierer
 Joop den Uyl (1919–1987), niederländischer Politiker